Osredci (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Osredci (Gračac), een plaats in de Kroatische gemeente Gračac